Hortulan har flere betydninger:

 Marcus Hortulan - en dansk skuespiller
 Hortulan (fugl) - en fugl af værlingefamilien